Спринтът на 10 км на Световно първенство по биатлон 2017 в Хохфилцен се провежда на 11 февруари 2017. С 6-о, 11-о и 13-о място българският мъжки отбор по биатлон постига най-добрият си резултат на световни първенства в отделна дисциплина.

Медалисти

Резултати

Бележки

Външни препратки 
 Резултати на сайта на IBU

Световен шампионат по биатлон 2017